QueensPlaza (Brisbane), een winkelcentrum in Brisbane, Australië 
 Queens Plaza (Queens), een plein in Queens, New York, Verenigde Staten 
 Queens Plaza (Queens Boulevard Line), een station van de metro van New York

Zie ook  
 Queensboro Plaza (metrostation), een station van de metro van New York op Queens Plaza